

Personaggi di fantasia
Oswald il coniglio fortunato – personaggio dei cartoni animati creato da Walt Disney e Ub Iwerks
Oswald Cobblepot (Pinguino) – personaggio creato dalla DC Comics
Clara Oswald – personaggio della serie televisiva Doctor Who

Persone
Oswald dell'Anglia orientale – re del Danelaw e dell'Anglia Orientale
Oswald del Sussex – re o earl del Sussex
Oswald di Northumbria – re anglosassone del VII secolo, venerato come santo
Alice Oswald, all'anagrafe Alice Priscilla Lyle Keen – poetessa britannica
Eleazer Oswald – militare e giornalista britannico
Ferdinand Oswald – calciatore tedesco
Gaspar Oswald – religioso e architetto ungherese
Gerd Oswald – regista statunitense di origine austriaca, figlio di Käte e Richard
Günter Oswald – ex hockeista su ghiaccio tedesco
James Oswald – allevatore e scrittore scozzese
Käte Oswald, nata Katharina Wilhelmine Maria Parr – attrice tedesca, moglie di Richard e madre di Gerd
Lee Harvey Oswald –  militare e criminale statunitense, responsabile dell'assassinio del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy
Marianne Oswald, nome d'arte di Sarah Alice Bloch – cantante e attrice francese
Moritz von Oswald – musicista tedesco
Philipp Oswald – tennista austriaco
Richard Oswald – regista austriaco, marito di Käte e padre di Gerd
Stephen Oswald – astronauta statunitense

Altro
Oswald – nome proprio di persona in diverse lingue
Medaglia d'oro Oswald Watt – onorificenza dell'aviazione australiana
Oswald – serie televisiva statunitense/britannica per bambini
HMS Oswald – sottomarino di Classe Odin
Oswald – videogioco del 1988

Pagine correlate
John Oswald
Sankt Oswald (disambigua)